Albi Dosti – calciatore albanese
 Edmond Dosti – ex calciatore albanese
 Muharrem Dosti – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese